Гаджиалѝ Дания́лович Дания́лов (1911, Ругуджа, Гунибский район, Дагестанская АССР — 2006, Махачкала, Республика Дагестан) — советский и российский , государственный и партийный деятель. Доктор исторических наук (1961), заслуженный деятель науки РСФСР (1966).

Биография 
Гаджиали Даниялов, младший брат многолетнего руководителя (председатель Совнаркома, 1-й секретарь) Дагестанской АССР Абдурахмана Даниялова (1908—1981), родился в селении Ругуджа, ныне Гунибского района Дагестана. Аварец.

В 1924—1929 годах обучался в педагогическом техникуме, затем в интернате второй ступени. В 1929—1930 годах учился на рабфаке, позднее секретарь Чародинского и Гунибского райкомов комсомола. Находился на партийно-хозяйственной работе: уполномоченный Наркомата заготовок СССР по ДАССР; первый секретарь Унцукульского (1941—1943) и Гунибского (1943—1945 гг.) райкомов ВКП(б); заведующий сельхозотделом Дагобкома партии, директор областной партийной школы.

По утверждению С. М. Айдинбекова (лезгина, председателя Совета министров ДАССР), в 1945 году, будучи секретарём Гунибского РК ВКП(б), Г. Д. Даниялов «избил начальника РО МВД Абасова. Будучи председателем исполкома Хунзахского района, сожительствовал с женой фронтовика, имел ребёнка». Айдинбеков считал ошибочными два кадровых решения Дагестанского обкома: «Первое — освобождение Габибова — уполминзаг и утверждение на эту должность брата Даниялова, второе — освобождение Гасанова — зам. министра внутренних дел и утверждение брата Даниялова. Оба решения были отменены после вмешательства ЦК ВКП(б) по жалобам Гасанова и Габибова. Брат Даниялова активно вмешивается в дела обкома, ведет себя как второй секретарь обкома».

В 1945—1947 годах— на Ленинских курсах при ЦК КПСС в Москве, в 1948—1951 годах — в Высшей партийной школе. С 1951 по 1954 год обучался в Академии общественных наук, защитил кандидатскую диссертацию «Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за подъём общественного животноводства в послевоенный период».

С 1954 по 1972 год был директором Института истории, языка и литературы Дагфилиала АН СССР. В 1961 году защитил докторскую диссертацию на тему «Социалистические преобразования в Дагестане в 1920—1921 гг.».

В 1973 году перешёл на работу в Дагестанский сельскохозяйственный институт. Являлся заместителем председателя Дагестанского отделения общества «Знание».

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

Скончался в 2006 году. Похоронен в Махачкале.

Научная деятельность 
Основные направления научно-исследовательской работы — вопросы истории Дагестана советского периода. За время работы в Даг. ФАН СССР им было опубликовано более 50 работ, в их числе монографии:
 «Дагестан во второй половине XIX — нач. XX в.»;
 «Социалистические преобразования в Дагестане в 1921—1941 гг.» (М., 1960);
 «Развитие экономики и культуры Дагестана» (М., 1966);
 «Краткая история Дагестана» (Дагучпедгиз, 1966);
 «Классовая борьба в Дагестане во второй половине XIX — начале XX вв.» (Махачкала, 1970).

Под его руководством издано 23 тома учёных записок ИЯЛИ Даг ФАН РАН, «Очерки истории Дагестана» в 2 томах, «История Дагестана» в 4 томах (М., 1969) и др.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография на сайте ИИАЭ ДНЦ РАН

Сотрудники Дагестанского научного центра РАН
Почётные граждане Махачкалы
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Первые секретари районных комитетов КПСС
Преподаватели Дагестанского аграрного университета
Похороненные в Махачкале
Дагестановеды